Østhorn (Oslo), een buurt in Oslo
Østhorn (metrostation), een station van de metro van Oslo